

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Przymuszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Kęsowo 
 Przymuszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Przymuszewo – część kolonii Delowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca